Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2000 vond plaats van dinsdag 17 tot en met zondag 22 oktober 2000 in de Oostenrijkse stad Linz. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt­banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Mary Pierce was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als tweede geplaatste landgenote Venus Williams in drie sets. Davenport wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Linz op haar naam te schrij­ven. Het was haar 29e WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 87.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Sabine Appelmans bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Amanda Hopmans had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Irina Spîrlea en Caroline Vis had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Vis (Nederland) speelde samen met de Oostenrijkse Barbara Schett, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waar zij evenwel verstek lieten gaan.

Het ongeplaatste duo Amélie Mauresmo en Chanda Rubin won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Ai Sugiyama en Nathalie Tauziat in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Rubin had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Française Mauresmo geen.

Behalve Caroline Vis speelden er nog vier Nederlandse dames mee:
 Manon Bollegraf en Nicole Arendt (VS) waren het derde reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.
 Kristie Boogert en Miriam Oremans bereikten de tweede ronde.
 Amanda Hopmans en de Sloveense Tina Pisnik verloren hun openings­partij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Linz 2000
Linz